Boëllmann ist der Familienname folgender Personen:

Léon Boëllmann (1862–1897), französischer Organist und Komponist
Marie-Louise Boëllmann-Gigout (1891–1977), französische Organistin und Musikpädagogin